Le championnat de France de handball masculin de deuxième division 2009-2010 est la cinquante-huitième édition de cette compétition et la quinzième édition depuis que la dénomination de Division 2 a été posée. 

Le championnat de Division 2 de handball est le deuxième plus haut niveau du championnat de France de ce sport. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Division 1.
Les équipes classées ,  et  à l'issue de la saison, descendent en Nationale 1. Elles seront remplacées par les deux meilleurs clubs de cette même division.

À l'issue de la saison, le Paris Handball, champion, et le RS Saint-Cyr Touraine HB sont promus en Division 1 tandis que le Hazebrouck HB 71, le Valence Handball et l'ESM Gonfreville l'Orcher HB sont relégués en Nationale 1.

La saison

Classement 

|}
Légende

Résultats

Meilleurs joueurs 
Au terme de la saison, les entraineurs et les joueurs du championnat de Division 2 ont élu le 7 majeur du championnat :
 Meilleur joueur : Nicolas Claire (Paris)
 Meilleur gardien : Patrice Annonay (Paris)
 Meilleur pivot : Abdou Hamad (Aix en Provence)
 Meilleur ailier gauche : Johan Kiangebeni (Saintes)
 Meilleur arrière gauche : Julien Segond (Valence)
 Meilleur demi-centre : Nicolas Claire (Paris)
 Meilleur arrière droit : Michele Skatar (Mulhouse)
 Meilleur ailier droit : Vincent Vially (Pontault)
 Meilleur défenseur : Gérard Beliandjou (Saint Cyr sur Loire)
 Meilleur entraineur : Franck Maurice (Saintes)

Notes et références

Voir aussi 
 Championnat de France de handball masculin de Division 2
 Division 1 2009-2010

2010
France M2
Handball M2
Championnat M2